Лимбанг:
 Лимбанг (область) — одна из областей в составе малайзийского штата Саравак
 Лимбанг (округ) — один из двух округов в составе области Лимбанг
 Лимбанг (река) — река на острове Калимантан в Малайзии